Lightspeed désigne notamment :
 Lightspeed, un jeu vidéo de simulation de vol spatial  publié par MicroProse en 1990 sur IBM PC et Amiga ;
 Lightspeed, un éditeur de logiciel de point de vente  basée à Montréal au Canada.

Voir aussi 
 Lightspeed Media Corporation, une société basée à Glendale en Arizona qui opère plusieurs sites pornographiques
 Lightspeed Champion, l'ancien nom de Devonté Hynes, un auteur-compositeur, chanteur, danseur et producteur britannique